Park steht für:
 Park, nach den Regeln der Gartenkunst gestaltete Grünfläche
 Park (koreanischer Familienname) (Bak, Pak), koreanischer Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Park (englischer Familienname), englischer Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Park (Film), estnischer Kurz-Animationsfilm (1966)

Orte im Vereinigten Königreich:
 Park (Merthyr Tydfil County Borough), Stadtteil von Merthyr Tydfil, Wales

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Park City (Kansas), im Sedgwick County
 Park City (Kentucky) im Barren County

geografischer Objekte:
 Mount Park, Berg im Enderbyland, Antarktika

Siehe auch:

 Parc
 Parcq
 Parke
 Parks